Заар, Фердинанд фон (нем. Ferdinand von Saar; 1833—1906) — австрийский поэт и писатель.
 Заар, Март — эстонский композитор.

См. также 
 Саар (значения)